Olympiodoros kan syfta på bland andra:

 Olympiodoros den äldre, grekisk filosof
 Olympiodoros den yngre, grekisk filosof
 Olympiodoros av Thebe, grekisk historieskrivare 
 Olympiodoros Diakonen, grekisk teolog